Rana macrocephala est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
 Rana macrocephala Wied-Neuwied, 1824 est synonyme de Ceratophrys aurita (Raddi, 1823) ;
 Rana macrocephala Wied-Neuwied, 1825 est synonyme de Leptodactylus latrans (Steffen, 1815).

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ceratophryidae
Leptodactylinae